Demelza - borgata nella parrocchia civile di St Wenn, Cornovaglia
Demelza - romanzo della serie Poldark, scritta da Winston Graham
Demelza - nome proprio di persona inglese femminile